Osred ist der Name folgender Personen:

 Osred I. (696–716), von 706 bis 716 König des angelsächsischen Königreiches Northumbria
 Osred II. (* um 770; † 792), von 788 bis 790 König des angelsächsischen Königreiches Northumbria